Валмиерский край:
 Валмиерский край — название Коценского края Латвии до 28 января 2010 года;
 Валмиерский край — административно-территориальная единица Латвии, образованная 1 июля 2021 года.